Genitale prolaps, het uitzakken van de vagina
Mitralisklepprolaps, een oorzaak van mitralisinsufficiëntie
Rectale prolaps, of endeldarmverzakking